IET (Impusle Excitation Technique) est une technique non destructive de caractérisation des matériaux qui permet de déterminer les propriétés élastiques et le frottement interne d'un matériau [1]. Elle mesure les fréquences de résonance afin de calculer le module d'Young, le module de cisaillement, le coefficient de Poisson et le frottement interne de formes prédéfinies comme les barres rectangulaires, les tiges cylindriques et les échantillons en forme de disque. Les mesures peuvent être effectuées à température ambiante ou à des températures élevées (jusqu'à 1600 °C) sous différentes atmosphères [2].

Le principe de mesure est basé sur le tapotement de l'échantillon avec un petit projectile et l'enregistrement du signal de vibration induit avec un capteur piézoélectrique, un microphone, un vibromètre laser ou un accéléromètre. Pour optimiser les résultats, un microphone ou un vibromètre laser peut être utilisé car il n'y a pas de contact entre l'objet à tester et le capteur. 

Les vibromètres laser sont préférables pour mesurer les signaux dans le vide. Ensuite, le signal de vibration acquis dans le domaine temporel est converti dans le domaine fréquentiel par une transformation de Fourier rapide. Un logiciel dédié déterminera la fréquence de résonance avec une grande précision pour calculer les propriétés élastiques en se basant sur la théorie classique du faisceau.

IET est un sigle qui peut désigner :
  intelligence économique territoriale, l'application de l'intelligence économique à un territoire ou une région ;
 Interest equalization tax (en français, impôt d'égalisation des intérêts), un impôt introduit aux États-Unis en juillet 1963.